Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Ferreira con Pavel Vízner e Leach con Brian MacPhie.

Ferreira e Vízner hanno perso nel 1º turno contro Yves Allegro e Marco Chiudinelli.

Leach e MacPhie hanno perso in semifinale contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 7–6 (7–1), 7–5 Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)
 Lucas Arnold /  Gastón Etlis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2002
ATP Tour 2002